Ат-Баши () — многозначимый термин.

 Ат-Баши — село в Аламудунском районе Чуйской области Киргизии.
 Ат-Баши — село, административный центр одноимённого района Нарынской области Киргизии.
 Ат-Баши — река, левый приток реки Нарын в Нарынской области Кыргызской Республики.
 Ат-Баши — горный хребет в южной части Внутреннего Тянь-Шаня в Киргизии.

См. также 
 Атбаш — шифр подстановки.